Ella Wishes You a Swinging Christmas () — девятнадцатый студийный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, выпущенный на лейбле Verve Records в 1960 году под студийным номером Verve MG VS-64042. Пластинка полностью посвящена рождественской тематике, во время записи Фицджеральд аккомпанировал оркестр под управлением Фрэнка Деволя.

В 2000 году Verve перевыпустила запись в формате CD под студийным номером Verve 440 065 086-2, в новую версию вошли 6 дополнительных треков.

Список композиций

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Фрэнк Деволь — аранжировки, дирижирование.
 Расс Гарсия и его оркестр — трек 13.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Рождественские альбомы 1960 года
Рождественские альбомы США
Рождественские альбомы Verve Records
Джазовые рождественские альбомы